Фонтен-де-Воклюз () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Деревня названа так благодаря карстовому источнику Воклюз, расположенному в её окрестностях, — истоку реки Сорг, глубина которого достигает 315 м. Источник дал название коммуне и департаменту.

Географическое положение 

Фонтен-де-Воклюз расположен в 26 км к востоку от Авиньона и в 4 км к востоку от города Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Соседние коммуны: Горд на востоке, Кабриер-д’Авиньон на юго-востоке, Лань на юге, Л’Иль-сюр-ла-Сорг на западе, Соман-де-Воклюз на северо-западе.

Деревня стоит на реке Сорг.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 668 человек.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримского канала на левом берегу Сорга.
 Церковь Нотр-Дам-э-Сен-Веран, XI или XII век. Святой Веран Кавайонский считается покровителем деревни.
 Остатки замка епископа Кавайона, XIII—XIV века.
 Колонна, возведённая в 1804 году в честь 500-летия Петрарки.
 Два первобытных поселения.
 Музей-библиотека Франческо Петрарки. Находится в доме, в котором жил итальянский поэт, включает рисунки и эстампы Лауры, возлюбленной поэта, а также старинные издания произведений самого Петрарки и его последователей.
 Музей Свободы, посвящённый оккупации Воклюза во время Второй мировой войны и движению Сопротивления.
 Экомузей сантонов и традиций Прованса.
 Музей Vallis Clausa, действующая бумажная мельница XV века. Демонстрирует получение бумаги в то время.
 Фонтан Воклюза, представляет собой карстовый источник большой глубины, первый из описанных подобных карстовых источников. В 1985 году управляемый аппарат достиг глубины 315 м.
 Виадук, несколько плотин и мостов, старые бумажные фабрики.

Известные люди, связанные с коммуной 
 В Фонтен-де-Воклюз в разное время жили, посещали и упоминали в своих произведениях Петрарка, Жорж де Скюдери, Мирабо, Шатобриан, Фредерик Мистраль и Рене Шар.
 Святой Веран, епископ Кавайона, жил здесь отшельником около 515 года.
 Жан Гарсен (Jean Garcin; 1917—2006) — участник Сопротивления, французский политический деятель.

Легенды 

В I—VI веках, по легенде, окружающую местность держал в страхе Кулобр — огромная драконоподобная рептилия. Родившийся в Воклюзе Веран Кавайонский, епископ Кавайонский, в конце VI века изгнал чудовище.

Одну из красивейших легенд, объясняющих переменчивый уровень источника Воклюз, изложил поэт Фредерик Мистраль: «Однажды фея фонтана приняла образ прекрасной девы. Она взяла за руку бродячего старика менестреля и провела его сквозь воды Воклюза к подземному лугу, на котором было семь отверстий, закрытых семью огромными алмазами. «Видишь ли ты эти алмазы? — спросила фея.— Когда я поднимаю седьмой алмаз, источник поднимается до корней фигового дерева, пьющего воду один раз в году».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт отдела туризма
 Национальный институт статистики